Sugi steht für:

 die einzige Pflanzenart der Gattung Cryptomeria in der Familie der Zypressengewächse, siehe Sicheltanne
 der Künstlername des japanischen Kalligraphen und Regenten Konoe Nobutada

Sugi ist der Familienname folgender Personen:

 Emiko Sugi (1959–2007), japanische Manga-Zeichnerin
 Sugi Isamu (1904–1989), japanischer Altorientalist und Ägyptologe
 Sugi Michisuke (1884–1964), japanischer Unternehmer